Чемпіонат Європи з футболу серед юнаків віком до 18 років 1962 року пройшов в Румунії з 20 по 29 квітня. Переможцем стала збірна команда Румунії, яка у фіналі перемогла збірну Югославії із рахунком 4:1.

Учасники 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (господар)

Груповий етап

Група A

Група В

Група С

Група D1

Група D2

Група D (плей-оф)

Півфінали

Матч за 3-тє місце

Фінал

Посилання 
 Результати на rsssf.com  

Юнацький чемпіонат Європи з футболу (U-19)
1962 у футболі